Tedesco o tudesco (o tedeschi, plural de tedesco en italiano) puede hacer referencia a:
 Alemán, lo perteneciente o relativo a Alemania (país soberano centroeuropeo).
 El pueblo alemán, pueblo que desciende de varias tribus germánicas que habitaban lo que sería posteriormente conocido como la zona de habla alemana de Europa.
 Los pueblos germánicos o pueblos germanos; histórico grupo etnolingüístico de pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de las lenguas germánicas.
 El idioma alemán, lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales.
 Las lenguas tudescas o lenguas fráncicas; denominación actual de ciertas lenguas o dialectos germánicos hablados en Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica.
 El antiguo tudesco o antiguo fráncico; lengua de los francos o de las regiones pobladas por los francos.

Asimismo, Tedesco  puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Giacomo Tedesco (n. 1976), futbolista italiano.
 Giovanni Tedesco (n. 1972), futbolista italiano.
 Johny Tedesco (n. 1944), cantante y actor argentino.
 Juan Carlos Tedesco (n. 1944), educador y pedagogo argentino.
 Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), compositor judío-italiano.

También, Tedeschi puede referirse a las siguientes personalidades:

 Carla Gilberta Bruni-Tedeschi, más conocida simplemente como Carla Bruni (n. 1967); modelo, cantautora y actriz italiana naturalizada francesa.
 Gaetano Tedeschi (n. 1953), empresario italiano.
 Leonora Ferrari Tedeschi, más conocida como Elisa Christian Galvé (1922-2000); actriz argentina de cine, teatro y televisión.
 Susan Tedeschi (n. 1970), cantante estadounidense de blues y soul.
 Valeria Bruni-Tedeschi (n. 1964), actriz y directora de cine italiana, arraigada en Francia.

Además, Tudescos puede referirse a las siguientes calles en España:
 La calle Tudescos, en Madrid.
 La calle de Tudescos, en Murcia.